Übungspatrone steht für:
 Platzpatrone
 Die Übungspatrone, Hörspiel von Otto Heinrich Kühner

Abkürzung